A&E kan syfta på:

 A&E Network – amerikansk TV-kanal
 A&E Records – brittiskt skivbolag
 A&E (sång) – en låt av gruppen Goldfrapp
 A&E Design – ett svenskt företag inom industridesign